Кагал:
 Кагал — община или административная форма самоуправления евреев.
 Кагал, Максим Владимирович (1991—2022) — украинский спортсмен-кикбоксер и военнослужащий, герой Украины.